Третьякова:
 Третьякова Галина Миколаївна — українська фінансова експертка і громадська діячка, генеральна директорка Української федерації убезпечення, кандидатка у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року.
 Третьякова Нателла Євгенівна — російська акторка
 Третьякова Оксана Віталіївна — російська хокеїстка
 Третьякова Олена Миколаївна — російська співачка, учасниця гурту «Ранетки»
 Третьякова Тетяна Петрівна — російська волейболістка, дворазова олімпійська чемпіонка

Див. також 
 Третьяков
 Третякова:
 Третякова Валентина Петрівна (нар. 1932) — українська співачка (лірико-колоратурне сопрано) і бандуристка, учениця Володимира Кабачка. Народна артистка України (1977).
 Третякова Людмила Степанівна (нар. 1931) — українська радянська діячка, новатор виробництва, інженер-конструктор Одеського заводу «Автогенмаш» Одеської області. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.